Кіміко Дате і Кейсі Деллаква були чинними чемпіонками, але цього разу Деллаква вирішила не брати участі. Дате-Крумм грала в парі з Айлою Томлянович, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова.

Пен Шуай і Ч Шуай виграли титул, у фіналі перемігши пару Кудрявцева і Родіонова з рахунком 3–6, 7–6(7–5), [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

PTT Pattaya Open, парний розряд
2014